Øygarden ist der Name folgender geografischer Orte:

 Øygarden, norwegische Kommune in Midthordland in der Fylke Vestland
 Øygarden (ehemalige Kommune), ehemalige norwegische Kommune in der ehemaligen norwegischen Provinz Hordaland
 Øygarden (Antarktika), antarktische Inselgruppe

Øygarden ist der Name folgender Sportvereine:

 Øygarden FK, norwegische Fußballverein aus Øygarden (gegründet 2020)

Øygarden ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørg Øygarden (* 1960), norwegische Schriftstellerin
 Eivind Øygarden (1918–1979), norwegischer Politiker
 Geir Angell Øygarden (* 1968), norwegischer Schriftsteller
 Kjetil Øygarden (* 1972), norwegischer Handballspieler
 Klara Øygarden (1918–2004), norwegische Malerin
 Kristin Øygarden (* 1964), norwegische Judoka
 Laila Øygarden (* 1947), norwegische Politikerin
 Lillian Øygarden (* 1959), norwegische Schriftstellerin
 Odd Øygarden, norwegischer Geschäftsmann